Становой хребет:
 устаревшее название позвоночника
 Становой хребет — горная цепь на Дальнем Востоке
 Становой хребет — отрог хребта Хамар-Дабан в Прибайкалье